Vimieiro ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Vimieiro (Arraiolos), Gemeinde im Concelho de Arraiolos
 Vimieiro (Braga), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Braga
 Vimieiro (Santa Comba Dão), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santa Comba Dão